Андре́й Ма́слов:
 Маслов, Андрей Викторович (род. 1957) — российский литолог.
 Маслов, Андрей Геннадьевич (род. 1975) — российский хоккеист.
 Маслов, Андрей Данилович (1913—1976) — полный кавалер ордена Славы.
 Маслов, Андрей Михайлович (род. 1955) — российский дипломат.
 Маслов, Андрей Сергеевич (род. 1986) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Маслов, Андрей Тимофеевич (1770—1828) — российский военачальник эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.